Мадонна на лугу, или Мадонна в зелени (), — картина художника эпохи итальянского Возрождения Джованни Беллини (1433—1516), представителя венецианской школы живописи. Создана около 1505 года. Хранится в Лондонской национальной галерее.
Под таким же названием: «Мадонна на лугу», или «Мадонна в зелени», известна картина Рафаэля Санти.

История 
Картина «Мадонна на лугу» долгое время считалась работой Марко Базаити. Только в 1928 году признана шедевром кисти Джованни Беллини. В 1949 году из-за плохой сохранности основы картину перевели с дерева на холст (обычная практика того времени), но в процессе перевода картина была повреждена в нескольких местах.

Композиция, иконография и стиль 
На картине изображены Дева Мария и Младенец Иисус, спящий у Неё на коленях. В этой композиции средневековая иконография «Девы Смирения» (Vergine dell’Umiltà), или «Богоматери Умиления» (), совмещена с традиционным для венецианской живописи пантеистическим ощущением пейзажа, типичного для венецианской терафермы.
Положение Богомладенца, Его мертвенная бледность и закрытые глаза отсылают зрителя к величественной и трагичной теме Пьеты (оплакивания Христа). Важное значение в этой композиции обретают детали пейзажа: стервятник, сидящий на дереве (вверху слева), и само безжизненное дерево — возможные символы смерти. У основания дерева изображён пеликан, убивающий змею: символ Воскресения к новой жизни, освобождения от зла первородного греха.

На дальнем плане — пейзаж с сельскохозяйственными угодьями и укреплением на холме относится к конкретному месту: Фельтре близ Венеции. Холм, на котором стоит цитадель, называется «Козий перевал» (Colle delle Capre). Пейзаж наполнен мелочами повседневной сельской жизни и медленно текущего времени. К югу от Фельтре и за стенами — церковь и монастырь Санта-Мария-дель-Прато с примыкающим приютом (la chiesa e il convento di Santa Maria del Prato con annesso ospedale-ospizio), здания сохранились по настоящее время. Пахотное поле в этом месте существовало для поддержки приюта (оспедале). Полуобнаженная фигура (еле видна на картине слева), возможно, напоминает о больных, исцелившихся в этом месте физически и, главное, духовно.

Симметрия композиционного треугольника, в который вписаны фигуры, тонкость тональной живописи, создают ощущение умиротворения, возвышенной религиозности и человеческой нежности, заставляющей вспомнить другую картину Беллини «Озёрная Мадонна», или «Священная аллегория» (), относящейся к типу Святого Собеседования. В этой картине фигуры также написаны на фоне таинственного пейзажа, в котором, по выражению А. Н. Бенуа, «под уснувшими скалами дремлют воды».

Детали картины

Примечания

Ссылки 
 Madonna of the Meadow

Картины Джованни Беллини
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Картины 1505 года
Изображения Девы Марии
Мадонны Джованни Беллини
Иисус Христос в живописи